Латроп () — фамилия и топоним:

Топоним 
США
  — город в Калифорнии.
  — город в Миссури.
  — тауншип в Пенсильвании.
Прочие страны
 Латроп — река в Германии.

Фамилия 
  (1799—1866) — американский преподаватель, президент Миссурийского, Висконсинского и Индианского университетов.
  (1851—1898) — американский поэт и писатель.
  (1858—1932) — американская социалист-реформатор, директор  (первая женщина в стране, возглавившая федеральное бюро).
  (1891—1980) — американская писательница и иллюстратор детских книг.
 Латроп, Роуз Хоуторн, более известная как  (1851—1926) — американская писательница, монахиня и соцработница.
 Латроп, Уильям (1859—1938) — американский художник.
  (1912—1995) — американский кинооператор.
  (1849—1909) — американский художник.

См. также 
  (1584—1653) — английский священник и политик.
  — деревня в Швеции.